Pataka hegy, Új-Zéland

A pataka magyar földrajzi nevek jellemzően "birtokos" ragozású pataknevekből származnak. Az archaikus történelmi alak néhány magyar településnévben is máig fennmaradt, illetve megtalálható:

 Románia
Bükkhavaspataka (románul Poiana Fagului), Hargita megye
Demeterpataka (románul Dumitra), Fehér megye
Igenpataka (románul Ighiel), Fehér megye
Tarhavaspataka, Bákó megye
többek között hasonlóan szerepelt Alsószálláspatak, Farkaspatak, Kohópatak történelmi nevében

 Szlovákia
Aranypataka (szlovákul Zlaté), Eperjesi kerület, Bártfai járás
Bélapataka, Trencséni kerület, Privigyei járás 
többek között hasonlóan szerepelt Oláhpatak, Osztrópatak történelmi nevében

Lásd még
 Patak (egyértelműsítő lap)